Chód na 50 kilometrów mężczyzn to jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Londynie.

Minimum "A" uprawniające do występu na igrzyskach wynosiło 3:59:00, a minimum "B" – 4:09:00.

W 2016 odebrano złoty medal Siergiejowi Kirdiapkinowi z powodu stosowania niedozwolonego dopingu.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, rekord olimpijski, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2012 przed rozpoczęciem igrzysk.

Listy sezonu 
Tabela prezentują dziesięć najlepszych wyników na świecie w roku 2012 przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich.

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

Chód na 50 kilometrów mężczyzn